Sokolniki bezeichnet Orte in Polen und Russland ():

Polen:
 Sokolniki (Mieleszyn) (ehemals Falkenau im Landkreis Gnesen, Posen), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen
 Sokolniki (Powiat Wieruszowski), Ort und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź
 Sokolniki (Łagiewniki) (ehemals Wättrisch im Landkreis Reichenbach (Eulengebirge)), Ortschaft der Landgemeinde Łagiewniki (Heidersdorf), Woiwodschaft Niederschlesien
 Sokolniki (Maszewo) (ehemals Falkenberg im Landkreis Naugard, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Sokolniki (Lipiany) (ehemals Friedberg im Landkreis Soldin, Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern

Russland:
 Sokolniki, ein Stadtteil Moskaus
 Sokolniki (Metrostation), Metrostation in Moskau
 Sokolniki (Park), Park in Moskau
 Sokolniki (Kaliningrad, Gwardeisk) (ehemals Langendorf im Landkreis Wehlau, Ostpreußen), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad
 Sokolniki (Kaliningrad, Selenogradsk) (ehemals Weischkitten im Landkreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad
 Sokolniki (ehemals Grünbaum im Landkreis Preußisch Eylau, Ostpreußen), untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad
 Sokolniki (Tula), Stadt in der Oblast Tula

Siehe auch:
 Sokolnicki
 Sokilnyky